Pierre Spillemaeckers, Belgisch arbeider, syndicalist en politicus
 Werner Spillemaeckers, Belgisch dichter en griffier